Składnica – miejsce przechowywania czegoś.
 Składnica drewna – miejsce, gdzie składuje się drewno
 Składnica rejonowa – jednostka organizacyjna sił zbrojnych
 Składnica akt – miejsce przechowywania dokumentów niearchiwalnych
 Centralna Składnica Harcerska – państwowe przedsiębiorstwo handlowe, powiązane z ZHP